Triacanthodes är ett släkte av fiskar. Triacanthodes ingår i familjen Triacanthodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Blåsfiskartade fiskar
Triacanthodes